Åsagöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Åsagölen, Småland, sjö i Vetlanda kommun,  (4,86 ha)
Åsagölen, Östergötland, sjö i Mjölby kommun,

Se även
Åsegöl
Åsgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn